Il toponimo Coţofenii fa parte della denominazione di diverse localkità della Romania:
Coțofenii din Dos, comune del distretto di Dolj
Coțofenii din Față, comune del distretto di Dolj